Гонин:
 «Гонин» () — японский фильм режиссёра Такаси Исии, вышедший в 1995 году.

Фамилия 
 Гонин, Алессио (; род. ?) — итальянский кёрлингист.
 Гонин, Симоне (; род. 1989) — итальянский кёрлингист и тренер.

См. также 
 Гонино, Элли